Municipio de Meadow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meadow (condado de Johnston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Meadow (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Meadow (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Meadow (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Meadow (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Meadow (condado de Wadena, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wadena.